Clouth ist der Familienname  folgender Personen:

 Franz Clouth (1838–1910), deutscher Industrieller und Luftschiffpionier
 Max Clouth (Unternehmer) (1873–1951), deutscher Industrieller
 Max Clouth (* 1985), deutscher Jazzmusiker
 Peter Clouth (* 1958), deutscher Künstler

Clouth steht für:

 Clouth Gummiwerke AG, ehemaliges Unternehmen in Köln
 Clouth Quartier, neu erbautes Stadtviertel auf dem Gelände der ehemaligen Clouth Gummiwerke AG
 Clouth I, Luftschiff